Les élections aux conseils d'arrondissement de 1874 ont eu lieu le  et .

Résultats à l'échelle du département

Présidents de conseils d'arrondissement élus

Évolution

Arrondissement d'Amiens

Résultats 
*Conseillers d'arrondissement sortants ne se représentant pas

Arrondissement d'Abbeville

Résultats 
*Conseillers d'arrondissement sortants ne se représentant pas

Arrondissement de Doullens

Résultats 
*Conseillers d'arrondissement sortants ne se représentant pas

Arrondissement de Montdidier

Résultats 
*Conseillers d'arrondissement sortants ne se représentant pas

Arrondissement de Péronne

Résultats 
*Conseillers d'arrondissement sortants ne se représentant pas

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Conseil d'arrondissement
 Arrondissements de la Somme
 Liste des cantons de la Somme
 Liste des communes de la Somme

1874
Arrondissement 1874